Актел:
 Актел — река на Алтае
 Актел — река на Алтае
 Актел — посёлок в Чемальском районе Республики Алтай.
 Актел — село в Шебалинском районе Республики Алтай.